Seefelden ist der Name folgender Ortschaften:

 ein Teil der Gemeinde Buggingen im Markgräflerland, siehe Buggingen
 ein Teil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz in Bayern, siehe Burgkirchen an der Alz
 ein Teil der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen am Bodensee, siehe Uhldingen-Mühlhofen